Het ATP-tennistoernooi van Monte Carlo (officieel de Monte-Carlo Rolex Masters) van 2014 vond plaats van 13 tot en met 20 april in Monte-Carlo. Er werd gespeeld op een ondergrond van gravel.

Het enkelspel werd gewonnen door Stanislas Wawrinka. Hij versloeg in de finale Roger Federer met 4-6, 7-6(5) en 6-2. Het dubbelspel werd gewonnen door Bob Bryan en Mike Bryan. Zij versloegen in de finale Ivan Dodig en Marcelo Melo met 6-3, 3-6 en [10-8].

Het toernooi van 2014 trok 131.472 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Halve finale en finale

Eerste kwart

Tweede kwart

Derde kwart

Vierde kwart

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
  Officiële website
  Enkelspel
  Dubbelspel

Monte Carlo
ATP-toernooi van Monte Carlo